Kazimierz Jasiński (ur. 1887, zm. 1956) – polski ekonomista, działacz komunistyczny i związkowy
 Kazimierz Jasiński (ur. 1920, zm. 1997) – polski historyk, mediewista, genealog
 Kazimierz Jasiński (ur. 1946, zm. 2012) – polski kolarz